De Golf du Palais Royal is een 18-holes golfbaan in Agadir. 

De baan werd in 1987 aangelegd door Robert Trent Jones en heeft een par 72. Het landschap is glooiend en heeft enkele waterpartijen die op vijf holes in spel komen. Hij ligt in de stad op het terrein van het koninklijke paleis en is dus niet vrij toegankelijk. Mede daardoor is de baan altijd in topconditie.

Scorekaart

In 2011 werd de baan opengesteld voor de Europese PGA Tour zodat de Hassan II Golf Trofee er gespeeld kon worden. De spelers moesten zich met hun paspoort identificeren om het terrein op te mogen. Niemand mocht een mobiele telefoon bij zich hebben en de pers werd vergezeld omdat het paleis niet gefotografeerd mocht worden. In 2012 wordt het toernooi opnieuw hier gespeeld.

Externe link 
 Website Europese Tour

Golfbaan in Marokko
Agadir